Лы́жный переулок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Лыжный переулок — улица в городе Орле.
 Лыжный переулок — улица в Петрозаводске.
 Лыжный переулок — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Лыжный переулок — улица в городе Полтаве.